Por rozo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica arborea; o
 el nombre común de la planta Ulex europaeus.
 Rozo: corregimiento colombiano.